Elvira Maria de Almeida Silva é um economista brasileira , jurista e magistrada,Atualmente é Desembargadora e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Biografia 
Natural de Itabaiana (SE), a magistrada Elvira Maria de Almeida Silva iniciou a trajetória escolar no Ginásio Patrocínio do São José. Bacharelou-se no Curso de Ciências Econômicas na UFS em 1972. Também pela UFS,pela Faculdade de Direito, formou-se no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, em 1978.
Foi professora primária do Plano Nacional de Educação em 1966; auxiliar administrativo da Reitoria da UFS; auxiliar judiciário e técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Também assumiu a direção-geral de Secretaria do TRE-SE entre 1980 e 1984.Na condição de Juíza Eleitoral, atuou diversas vezes, de 1984 a 2006. Foi membro titular do TRE-SE, no biênio 2011-2013, e da Ouvidoria da Corte Eleitoral entre 2012 e 2013. Foi titular da 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju. No TJSE, substituiu membros da Corte em diversas oportunidades.
Tomou posse como desembargadora do TJSE no dia 18/5/2015 e, no biênio 2021-2023, atuou como corregedora regional eleitoral do TRE-SE.

Economistas de Sergipe
Juristas de Sergipe
Advogados de Sergipe
Alunos da Universidade Federal de Sergipe